Иван Мороз: Мороз, Иван Григорьевич (род. 1950) — председатель Законодательного собрания Новосибирской области V созыва.
 Мороз, Иван Михайлович (1914—1993) — генерал-полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Мороз, Иван Николаевич (1921—1944) — капитан бронетанковых войск, Герой Советского Союза.
 Мороз, Иван Фёдорович — советский тракторист, Герой Социалистического Труда.